JBI est un sigle qui peut désigner :
 Java Business Integration, une norme édictée dans la JSR 208 dans le cadre du Java Community Process;
 , l'ancien nom du , une organisation internationale à but non lucratif créée pour aider les malvoyants dans le monde entier en leur donnant accès à des publications en braille, en gros caractères et en audiolivre.